

Prénom

Toponyme 

 Alem, village néerlandais situé en Gueldre;
 Alem, Maren en Kessel, ancienne commune néerlandaise ; 
 Ålem, localité en Suède.

Patronyme 

 Bezabih Alem, homme politique éthiopien ;
 Kangni Alem, homme de lettres togolais ;
 Leandro N. Alem, homme politique argentin ;
 Raja Alem (née en 1970), écrivaine saoudienne ;
 Shadia Alem (née en 1960), peintre et photographe saoudienne.

Sigle 

ALEM peut désigner :
 ALEM, l'Association Luxembourgeoise des Étudiants en Médecine.

Autres 
Alem peut aussi désigner :
 alem, un théologien et savant en droit musulman ;
 Alem, un beatboxeur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme